Апертура 2007 () — первая половина 78-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 2007/08 на rsssf.com

2007
Аргентина
Спорт в Аргентине в 2007 году